A Taça Brasil de Futsal de 2023 será a edição número 50 da Taça Brasil de Futsal, considerada a principal copa da modalidade no país. Será disputada entre os dias 20 e 26 de agosto na cidade de Pato Branco, Paraná .https://lnfoficial.com.br/noticias/a-cidade-de-pato-branco-recebe-a-50a-taca-brasil-adulto-2023-no-dolivar-lavarda/

Equipes participantes
As seguintes equipes participarão da Taça Brasil de Futsal de 2023:
  Pato Futsal
  Chopinzinho
  
  
  Praia Clube
  
  Jaraguá Futsal
  
  
 

Taça Brasil de Futsal